Turku steht für:

 Turku, finnische Stadt
 Erzbistum Turku
 Universität Turku

Turku ist der Familienname folgender Personen:

 Fjoralba Turku (* 1983), albanische Jazzmusikerin (Gesang, Komposition)
 Rudens Turku (* 1978), albanisch-deutscher Violinist